Hierba salada puede referirse a:

 el nombre común de la planta Spartina maritima; o
 el nombre común de la planta Rumex acetosa.